L10 ou L-10 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire  
 AL fajer L-10, un drone de reconnaissance algérien ;
 HMS Fearless (L10), un navire de transport de chalands de débarquement de la Royal Navy ;
 HMS L10, un sous-marin de la Royal Navy ; 
 HMS Southwold (L10), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 Lockheed L-10 Electra, un avion de transport de passager.

Médecine 
 Pemphigus d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Nikon Coolpix L10, un appareil photographique numérique de Nikon.

Transports 
 Ligne L10 du métro de Barcelone.

Voir aussi 
 LX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres